

Geografia 
 Trenta – ex comune italiano
 Trenta – insediamento della Slovenia

Matematica 
 30 – numero naturale

Persone 

 Elisabetta Trenta – politica italiana

Storia 
 Trenta – regime instaurato dallo spartano Lisandro

Pagine correlate 

 30 (disambigua)